Le Poison est un poème de Charles Baudelaire ;
 Le Poison est un film muet français de Louis Feuillade sorti en 1911 ;
 Le Poison () est un film américain de Billy Wilder sorti en 1945.

Voir aussi 

 La Poison, film français de Sacha Guitry sorti en 1951 ;
 La Poison, groupe français de rock electro-chimique ;